Goleš je lahko:
 Goleš, Bosna in Hercegovina
 Goleš, Srbija